Główna Kwatera ZHP – odpowiednik zarządu w Związku Harcerstwa Polskiego. Pracami Głównej Kwatery kieruje Naczelnik ZHP. Wybierana jest przez Zjazd ZHP.

Potocznie określenie Główna Kwatera ZHP odnosi się również do budynku przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba władz naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego.

Kompetencje Głównej Kwatery ZHP 
 
Główna Kwatera ZHP kieruje działalnością Związku Harcerstwa Polskiego, a w szczególności:
 tworzy warunki do realizacji programu Związku;
 wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP;
 przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP,
 uchwala, na wniosek Naczelnika ZHP, budżet Związku, w tym budżet Głównej Kwatery;
 może przedkładać Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał;
 podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP;
 deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach;
 powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku;
 uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące: zasad tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, zasad tworzenia i działania hufców i chorągwi, zasad organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi, zasad prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP, zasad pracy kapelanów oraz ich współdziałania z komendami;
 podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery;
 wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność;
 koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa;
 powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje i celowe zespoły robocze;
 decyduje o zatrudnianiu pracowników biura Głównej Kwatery.

Skład Głównej Kwatery ZHP 

W skład Głównej Kwatery wchodzi Naczelnik ZHP oraz co najmniej 4 członków Głównej Kwatery.

Skład GK wybranej przez XLII Zjazd ZHP (od 21 maja 2022) 
 hm. Martyna Kowacka - Naczelnik ZHP 
 hm. Katarzyna Brzyska - skarbniczka ZHP 
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska - zastępczyni naczelniczki ZHP ds. pracy z kadrą i kultury organizacji
hm. Anna Pospieszna - zastępczyni naczelniczki ZHP ds. wsparcia metodyczno-programowego
hm. Bartek Bednarczyk - zastępca naczelniczki ZHP ds. relacji zewnętrznych
hm. Dominika Brożek - członkini GK ds. kształcenia
hm. Piotr Jaworski - członek GK ds. organizacyjnych
phm. Dawid Schwann - członek GK ds. majątku i gospodarki

Skład GK wybranej przez Radę Naczelną ZHP (od 13 i 14 marca 2021 - 21 maja 2022) 
 hm. Grzegorz Woźniak – Naczelnik ZHP
 pwd. Joanna Pawłowska - skarbniczka ZHP 
hm. Małgorzata Siedlecka - zastępczyni naczelnika ZHP ds. programu (do 4 października 2021, zrezygnowała w trakcie kadencji)
hm. Emilia Kulczyk-Prus - zastępczyni naczelnika ZHP ds. programu (od 17 października 2021 r. do 31 grudnia 2021, zrezygnowała w trakcie kadencji)
hm. Łukasz Rycharski - zastępca naczelnika ZHP ds. relacji
hm. Jarosław Janas - zastępca Naczelnika ZHP (od 17 kwietnia 2021 – wybrany w trakcie kadencji)
hm. Elżbieta Noga - członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą
hm. Tomasz Kujaczyński - członek GK ZHP ds. chorągwi
hm. Piotr Stanisławski - członek GK ZHP (od 17 kwietnia 2021 – wybrany w trakcie kadencji)

Skład GK wybranej przez XL Zjazd ZHP (od 9 grudnia 2017 - 13 marca 2021) 
 hm. Anna Nowosad – Naczelnik ZHP
 hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. wychowania
hm. Karol Gzyl – zastępca Naczelniczki ZHP ds. rozwoju organizacji
hm. Justyna Sikorska – zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. organizacyjnych
hm. Marek Boraczyński – skarbnik ZHP (od 28 lipca 2019 – wybrany w trakcie kadencji, zrezygnował w trakcie trwania kadencji w 2020)
hm. Łukasz Czokajło – członek GK ZHP ds. wizerunku, komunikacji i relacji zewnętrznych (do 16 sierpnia 2019, zmarł w trakcie kadencji)
hm. Aleksandra Klimczak – członkini GK ZHP ds. finansowania organizacji
hm. Paweł Marciniak – skarbnik ZHP (do 16 lipca 2018, zrezygnował w trakcie kadencji)
 hm. Krzysztof Osmański - skarbnik ZHP (od 16 lipca 2018 – wybrany w trakcie kadencji, zrezygnował w trakcie trwania kadencji w 2019)
hm. Joanna Skupińska – członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą
hm. Grażyna Sztabik – skarbniczka ZHP (od 14 września 2020 – wybrana w trakcie kadencji)
phm. Wiktor Wróblewski – członek GK ZHP (od 14 września 2020 – wybrany w trakcie kadencji)

Skład GK wybranej przez XXXVIII Zjazd ZHP (7 grudnia 2013 – 8 grudnia 2017) 
 hm. Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP
 hm. Lucjan Brudzyński – zastępca Naczelnika ZHP (do 14 czerwca 2015 – zrezygnował w trakcie kadencji)
 hm. Krzysztof Budziński – zastępca Naczelnika ZHP
 hm. Jacek Smura – członek, a od 26 lutego 2016 zastępca Naczelnika ZHP
 hm. Paweł Chmielewski – skarbnik ZHP
 hm. Karol Gzyl
 hm. Emilia Kulczyk-Prus
 phm. Justyna Sikorska
 hm. Grzegorz Woźniak
 ks. hm. Wojciech Jurkowski (od 25 stycznia 2016 – wybrany w trakcie kadencji)

Skład GK wybranej przez XXXVI Zjazd ZHP (5 grudnia 2009 – 6 grudnia 2013) 
 hm. Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP
 hm. Lucjan Brudzyński – skarbnik ZHP
 hm. Krzysztof Budziński – zastępca naczelnika ZHP 
 hm. Rafał Bednarczyk – członek
 hm. Paulina Gajownik – członkini (od 13 grudnia 2011 - wybrana w trakcie kadencji)
 hm. Monika Jurecka – członkini (do 4 listopada 2010 - zrezygnowała w trakcie kadencji)
 hm. Emilia Kulczyk-Prus – członkini 
 hm. Grzegorz Woźniak – członek

Skład GK wybranej przez XXXV Zjazd Nadzwyczajny ZHP (9 września 2007 – 4 grudnia 2009) 
 hm. Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP
 hm. Przemysław Marchlewicz – od 21 sierpnia 2008 do 30 kwietnia 2009 członek (wybrany w trakcie kadencji), od 30 kwietnia 2009 skarbnik ZHP (wybrany w trakcie kadencji)
 phm. Zbigniew Popowski – skarbnik ZHP (do 30 kwietnia 2009 – zrezygnował w trakcie kadencji)
 hm. Krzysztof Budziński – zastępca naczelnika ZHP ds. organizacyjnych i zarządzania
 hm. Dorota Całka – zastępczyni naczelnika ZHP ds. programu i wizerunku (do 15 października 2008 – zrezygnowała w trakcie kadencji)
 hm. Rafał Bednarczyk – członek (od 30 kwietnia 2009 - wybrany w trakcie kadencji)
 hm. Jolanta Kreczmańska – członkini ds. programu i pracy z kadrą
 hm. Emilia Kulczyk-Prus – członkini ds. programu (od 4 marca 2009 - wybrana w trakcie kadencji)
 hm. Grzegorz Woźniak – członek
 hm. Paweł Zygarłowski – członek (do 29 lutego 2008 – zrezygnował w trakcie kadencji)

Skład GK wybranej przez XXXIII Zjazd ZHP (4 grudnia 2005 – 9 września 2007) 
 hm. Teresa Hernik – Naczelnik ZHP
 hm. Adam Kocher – zastępca Naczelnika ZHP ds. programu i pracy z kadrą
 hm. Katarzyna Kwapińska (Goleman) – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. rozwoju (do 31 marca 2007 – zrezygnowała w trakcie kadencji)
 hm. Cezary Huć – skarbnik ZHP
 hm. Bożena Kamińska – członkini ds. zarządzania
 hm. Ewa Prędka – członkini ds. wizerunku (do 31 grudnia 2006 – zrezygnowała w trakcie kadencji)
 hm. Dorota Kołakowska – członkini ds. wizerunku (od 5 lutego 2007 – wybrana w trakcie kadencji)
 phm. Anna Nowosad – członkini ds. zagranicznych

Skład GK wybranej przez XXXII Zjazd ZHP (2001 – 2 grudnia 2005) 
 hm. Wiesław Maślanka – Naczelnik ZHP 
 hm. Anna Poraj – zastępczyni Naczelnika ZHP 
 hm. Teresa Hernik – zastępczyni Naczelnika ZHP 
 hm. Bogusław Kowalewski – skarbnik ZHP 
 hm. Andrzej Borodzik 
 hm. Agnieszka Gan-Skrzydlewska
 hm. Ewa Lachiewicz 
 hm. Krzysztof Manista (zrezygnował w trakcie kadencji)
 hm. Zbigniew Standar (wybrany w trakcie kadencji)

Skład GK wybranej przez XXXI Zjazd ZHP (1997–2001) 
 hm. Ryszard Pacławski – Naczelnik ZHP do 2000
 hm. Wiesław Maślanka – Naczelnik ZHP od 2000
 hm. Kamila Bokacka – zastępczyni Naczelnika ZHP w latach 1997-1999
 do uzupełnienia

Skład GK wybranej przez XXIX Zjazd ZHP (1993–1997) 
 hm. Ryszard Pacławski – Naczelnik ZHP
 hm. Wiesław Maślanka
 hm. Danuta Skrońska
 hm. Jacek Smura
 hm. Piotr Borys
 hm. Barbara Szczerbińska
 hm. Paweł Winiarski

Skład GK wybranej przez XXVIII Zjazd ZHP (7 grudnia 1990 – 1993) 
 hm. Ryszard Pacławski – Naczelnik ZHP
 hm. Wiesław Maślanka
 hm. Wanda Czarnota
 hm. Roman Koturbasz
 hm. Jacek Smura

Skład GK wybranej przez IX/XXVI Zjazd ZHP (31 marca 1989 – 5 grudnia 1990) 
 hm. Krzysztof Grzebyk – Naczelnik ZHP 
 hm. Jerzy Chrabąszcz – I zastępca Naczelnika ZHP 
 hm. PL Jerzy Szczygielski – zastępca Naczelnika ZHP (do 15 grudnia 1989 – zrezygnował w trakcie kadencji)
 hm. Jan Orgelbrand – zastępca Naczelnika ZHP (od 15 grudnia 1989 – wybrany w trakcie kadencji)
 hm. PL Tadeusz Perzanowski – zastępca Naczelnika ZHP (do 28 kwietnia 1990 – zrezygnował w trakcie kadencji)
 hm. Ryszard Pacławski – zastępca Naczelnika ZHP ds. programowych (od 28 kwietnia 1990 – wybrany w trakcie kadencji)
 hm. Andrzej Cofała
 hm. PL Teresa Pruska
 hm. Krzysztof Skolimowski

Zobacz też 
 Pasieka (Szare Szeregi)
 harcerstwo
 Związek Harcerstwa Polskiego

Linki zewnętrzne 
 Strona ZHP

Przypisy

Bibliografia  
 
 
 

Związek Harcerstwa Polskiego